Bear Creek Estates ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bear Creek Estates (Douglas County, Georgia)
 Bear Creek Estates (Fulton County, Georgia)
 Bear Creek Estates (Newton County, Georgia)